Cichowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Cichowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Cichowo, village de la voïvodie de Mazovie